Metrojet ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Metrojet (Russland), der letzte Name der ehemaligen Fluggesellschaft Kogalymavia (2012–2015)
 MetroJet (USA), eine ehemalige Tochtergesellschaft der US Airways (1998–2001)